Seznam armad z zaporedno številko 19.

Seznam 
 19. armada (Nemški imperij)
 19. armada (Japonski imperij)
 19. armada (Wehrmacht)
 19. armada (ZSSR)

 Zračne
 19. zračna armada (ZDA)

Glej tudi